Кууль — река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина реки — 49 км.

Название в переводе с чукот. куул — «глубокая».

Берёт истоки с северных склонов горы Тройная Чукотского нагорья, впадает в Рывеем слева, в окрестностях посёлка Ленинградский.

В бассейне реки имеются месторождения золота.

Притоки: Петух, Бригольгоут, Озерки, Верховый, Ветвистый, Ветка, Левый.

Примечания 

Притоки Рывеема
Реки Иультинского района